Flamingo je lahko:
 flamingo - Plamenci - ptica
 Flamingo, Florida
 HMS Florida - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice